Prymitywna idealizacja – jeden z narcystycznych mechanizmów obronnych, skutkujący tym, że zewnętrzne obiekty są postrzegane jako wyposażone w nierealistycznie wielką moc i albo jako całkowicie dobre, albo całkiem złe. 

Jest to mechanizm funkcjonujący w zaburzeniu osobowości typu borderline.

Mechanizmy obronne